Les appellations « Aix-Marseille » ou « Marseille-Aix-en-Provence » peuvent faire référence à :

Aménagement du territoire 

 l'aire d'attraction de Marseille - Aix-en-Provence ;
 l'aire urbaine de Marseille - Aix-en-Provence ;
 la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
 l'unité urbaine de Marseille - Aix-en-Provence.

Enseignement supérieur 

 l'académie d'Aix-Marseille ;
 l'université d'Aix-Marseille ;
 l'université de Provence Aix-Marseille I ;
 l'université de la Méditerranée Aix-Marseille II ;
 l'université Aix-Marseille III ;
 les personnalités notables de l'université d'Aix-Marseille ;
 diverses composantes de l'établissement précédent :
 l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille ;
 la faculté d'économie et de gestion d'Aix-Marseille ;
 la faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille ;
 la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d'Aix-Marseille ;
 la faculté des sciences d'Aix-Marseille ;
 l'institut universitaire de technologie d'Aix-Marseille.

Divers 

 les Aix-Marseille Dockers ;
 la chambre de commerce et d'industrie Aix Marseille-Provence ;
 la ligne Marseille - Aix-en-Provence - Pertuis.

Voir aussi